Horizontalmühle bezeichnet:
allgemein eine Mühle mit horizontalem Rotor
eine Horizontalwindmühle
eine Horizontalrad-Wassermühle